1937/38 е 1-ия сезон на българското футболно първенство след създаването на Националната футболна дивизия. Шампионатът стартира на 17 октомври 1937 г. и продължава до август 1938 г. Дивизията е съставена от 10 отбора, играе се всеки срещу всеки в две срещи на разменено гостуване. За победа се начисляват 2 точки, за равенство 1, а за загуба не се начисляват точки.

Класиране 

Голмайстор: Крум Милев (Славия) – 12 гола

Резултати 

 Резултатите маркирани с удебелен шрифт са служебни.

Състав на шампиона Тича (Варна)

Източници 
 в-к „Спортъ“

Футбол в България
Турнири по футбол в България